Пётр Егорович Егоров:
 Егоров, Пётр Егорович (1731—1789) — русский архитектор, один из авторов ограды петербургского Летнего сада.
 Егоров, Пётр Егорович (1913—2019) — советский военачальник, генерал-майор авиации (1973), кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени.